Bredstrup (parochie), een parochie in Denemarken
Bredstrup (plaats), een plaats in Denemarken